Osoby o tym nazwisku:
 Arley Dinas – kolumbijski piłkarz
 Tanasis Dinas – grecki piłkarz